Кунец — украинская фамилия.

 Кунец, Андрей Александрович — певец.
 Кунец, Александр Николаевич — Герой Советского Союза.